Widły (słow. Vidly) – grań w słowackich Tatrach Wysokich
 Videlské sedlo